Байгильдинский сельсовет — муниципальное образование в Нуримановском районе Башкортостана.

Административный центр — село Байгильдино.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Валеев, Ярулла Нусратуллович (10 марта 1921 — 6 января 1981) — башкирский писатель, член Союзов писателей Башкирской АССР и СССР (1966), Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1981).
 Исмагилов, Рафаэль Ришатович (род. 25 марта 1951) — учёный агроном, доктор сельскохозяйственных наук (1992), профессор (1993), член-корреспондент Академии Наук Республики Башкортостан (1998), Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2000), Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2010), заведующий кафедрой растениеводства и земледелия Башкирского государственного аграрного университета.

Достопримечательности 
 Озеро Бильгиляр — гидрологический памятник природы, часть одноимённого озёрно-болотного комплекса, с высоким биоразнообразием, где обитают и произрастают редкие виды животных и растений. На территории запрещены хозяйственная деятельность и добыча торфа.

Примечания 

Муниципальные образования Нуримановского района
Сельские поселения Башкортостана